

Patronymes 

 Jean Roba, dit Roba (1930-2006), auteur belge de bandes dessinées (Boule et Bill, La Ribambelle) ;
 Fatuma Roba (1973), athlète éthiopienne.

Toponymes 

 Roba, un village du département et la commune urbaine de Ouahigouya, dans la province du Yatenga et dans la région du Nord au Burkina Faso ;
 Roba, une localité du département de Tougo au Burkina Faso.

Divers 
 Roba, série télévisée finlandaise.

Voir aussi 
 Robba (homonymie)

Homonymie de patronyme